Анатолий Фомич Белоголовский (1906—1950) — советский партийный и государственный деятель.

Биография 
Родился в Крыму. По комсомольской путевке был отправлен учиться в Москву. Закончив геологический институт, работал по специальности, ездил в экспедиции и стал первооткрывателем урановых месторождений.

Семья 
Пролетарского происхождения. Имел братьев и сестер, некоторые из которых умерли в детстве. В 1935 года женился на Вере Сергеевне Чеклиной, имел дочь Светлану и сына Владимира. Жена его всю жизнь занималась геологией, преподавала. Супруги похоронены на Ваганьковском кладбище Москвы.

Адреса в Москве 
Несколько лет жил в знаменитом Доме на набережной (квартира № 304), затем на Тверском бульваре доме 19 .

Карьера 
 в 1938-1939 годах работал в ЦК ВКП(б).
 с февраля 1939 по июнь 1941 — заместитель наркома тяжелого машиностроения.
 1941-1942 заместитель начальника Главнефтесбыта.
 1942-1948 — начальником центрального управления ВОХР Наркомата среднего машиностроения.
 c 1948 г. переходит на работу в Министерство геологии, управляющим конторы Союзалюмингеология.

Ссылки 
 Официальный сайт музея «Дом на набережной»
Персоналии по алфавиту
Геологи СССР
Советская номенклатура
Жители Дома на набережной
Похороненные на Ваганьковском кладбище